Berndt-Otto Rehbinder (1918-1974) – schermidore svedese
Bernhard Otto von Rehbinder (1662-1742) – militare estone
Reggimento di Fanteria Alemanna Rehbinder reggimento dell'Armata sabauda